Влади́мир Ива́нович Нази́мов ( — ) — русский государственный деятель. Виленский, гродненский и ковенский генерал-губернатор из рода Назимовых.

Биография 
Происходил из дворян Псковской губернии, родился 20 декабря 1802 года. Отец Иван Владимирович (1763—1823) служил прокурором Псковского земского суда, позднее избран порховским уездным предводителем дворянства. Мать Мария Евфимьевна Путятина (1780-е — 1852) приходилась тёткой адмиралу Е. В. Путятину. 

Получив домашнее воспитание в родительском доме, поступил на военную службу 21 марта 1818 года подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк, в котором был произведён в первый офицерский чин 22 октября 1821 года, во время пребывания полка в Вильне. Продолжая службу в полку, Назимов повышался постепенно в чинах (подпоручик — 5 апреля 1823 года, поручик — 31 мая 1824 года), и уже будучи штабс-капитаном (с 29 мая 1828 года) находился вместе с полком в турецкой кампании 1828—1829 годов Переправившись у Исакчи через Дунай, Назимов с полком следовал вдоль берега Чёрного моря через Кюстенджи до Варны, где участвовал в осаде и взятии этой крепости.

По болезни он остался в Каварне и только зимой прибыл в Подольскую губернию, где стоял его полк, с которым и вернулся в Санкт-Петербург в январе 1830 года. 6 декабря 1831 года Назимов был произведён в капитаны и 8 ноября 1833 года — в полковники и переведён в Лейб-гвардии Литовский полк, но в следующем 1834 году (23 апреля) переведён снова в лейб-гвардии Преображенский полк, где и продолжал службу до 1836 года, когда 22 июля был назначен состоять при Государе Наследнике Цесаревиче, впоследствии императоре Александре II.

Назимов сопровождал Его Высочество в путешествии по России в 1837 году и за границей в 1838 году, причём был его высочеством по особенному делу отправлен курьером из Милана к императору Николаю I. 12 февраля 1838 года Назимов был назначен флигель-адъютантом с оставлением при прежней должности. В этой должности он исполнял и другие поручения, как то: был послан для осмотра бывших пехотных резервных дивизий 2-го, 3-го, 4-го и 6-го пехотных корпусов и удостоился за исполнение возложенного поручения Высочайшего благоволения. Позднее он был послан для осмотра Гренадерского корпуса и для показания правил фронтовой службы. В 1840 году ему поручено было формирование сводной бригады из войск 6-го пехотного корпуса.

По возвращении в Петербург Назимов был командирован в Тульскую губернию для принятия мер по случаю неурожая в этой местности. В 1841 году он был назначен председателем особой следственной комиссии в Вильне для расследования дела о тайном революционном обществе, якобы возникшем в Западном крае после казни Конарского. Назимов пришёл к выводу, что это тайное общество существовало лишь в воображении некоторых боязливых людей. Тогдашний генерал-губернатор Миркович, по наветам окружавших его лиц, просил отозвать Назимова и разбор дела поручить другому. Назимов был оставлен лишь членом комиссии, а председателем её назначен был А. А. Кавелин, который вполне подтвердил вывод Назимова. Такое решение дела привлекло к Назимову и Кавелину горячие симпатии местного общества. Назимов удостоился монаршего благоволения. Тогда же Назимов был назначен презусом военно-судной Комиссии над камер-юнкером Огинским. 6 декабря 1841 года произведён в генерал-майоры с зачислением в свиту его императорского величества с оставлением при особе его величества.

С 5 ноября 1842 года по 1849 года Назимов был начальником штаба бывшего 6-го пехотного корпуса в Москве и за отлично-ревностную службу 5 апреля 1849 года назначен генерал-адъютантом. 1 ноября того же года он был назначен попечителем Московского учебного округа и 6 декабря 1849 года произведён в генерал-лейтенанты. В продолжение семилетнего управления Московским учебным округом Назимов, обладая прямым, ясным взглядом на вещи, сумел согласовать строгое исполнение своих обязанностей с сочувствием к интересам науки и литературы, а требования дисциплины с теплым участием к учащейся молодежи, которую бережно охранял от всяких невзгод и увлечений. Своим твердым и вместе с тем гуманным образом действий Назимов успел привлечь к Московскому университету благоволение Императора Николая I.

Почетный член Московского университета (1853).

Виленский период 

10 декабря 1855 г. Назимов был назначен в Вильну военным губернатором и управляющим гражданской частью и Гродненским, Ковенским и Минским генерал-губернатором и командующим войсками Виленского военного округа. В этой должности Назимов много содействовал подаче помещиками края известного адреса об устройстве быта принадлежащих им крестьян, последствием которого был известный Высочайший рескрипт 1857 года об образовании по губерниям Комитетов для определения новых отношений между помещиками и поселенными на их землях крестьянами. Именно с этого документа начался процесс обсуждения и подготовки реформы 19 февраля 1861 г. по освобождению крестьян. За отличие 8 сентября 1859 г. Назимов был произведён в генералы от инфантерии, а затем 6 декабря 1859 г. назначен состоять в лейб-гвардии Преображенском полку.

23 апреля 1861 года он назначен членом Государственного совета с оставлением в прежних должностях по военному и гражданскому управлению Западным краем.

В Вильне при Назимове оживилась культурная и общественная деятельность, преимущественно польская. В частности, была образована Виленская археологическая комиссия. В 1859 году Виленский военный, Гродненский и Ковенский Генерал Губернатор, Генерал-Адъютант Владимир Иванович Назимов 1-й являлся действительным членом личного состава Музеума древнойстей Виленской археологической комиссии.

Впоследствии это вызывало обвинения в чрезмерном либерализме и попустительстве силам, готовившим восстание 1863 г. Сменивший его на должности виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьёв в своих записках говорит, что Назимов, «человек недалекий и слабый, при всей своей добросовестности не понимал положения края и не находил никаких разумных мер к подавлению мятежа».

Митрополит Виленский Иосиф (Семашко) тоже даёт нелестную оценку Назимову, называя его «двуличным, фальшивым и интриганом». Последняя оценка имела личную подоплёку в устах митрополита Иосифа, подозревавшего (неосновательно) Назимова в том, будто бы он сообщил А. И. Герцену напечатанное в «Колоколе» секретное письмо Иосифа обер-прокурору Святейшего Синода, переданное последним Назимову, для руководства.

Совершенно иначе относится к Назимову адрес, представленный ему уже по отъезде его из Вильны, 20 декабря 1863 г. Здесь Назимов назван «вестником мира и царской милости», а деятельность его, направленная к сближению и примирению враждебных народностей, оценена так: «Говорят, это была ошибка, заблуждение. Да, это было заблуждение, но заблуждение великодушное, которое вы разделяли с самим правительством и всеми благородно мыслящими русскими людьми».

Отставка 

3 мая 1863 г. Назимов был уволен от занимаемых должностей с оставлением членом Государственного совета, причём 1 мая 1863 г. ему пожалованы алмазные знаки ордена св. Александра Невского. Вскоре Назимов был назначен присутствующим в департаменте Государственной экономии Государственного совета. Во время служения в Государственном совете Назимов был награждён 16 апреля 1871 года орденом св. Владимира 1-й степени, а затем по случаю исполнившегося пятидесятилетия службы в офицерских чинах, 22 октября 1871 г., удостоился получить Всемилостивейший рескрипт.

Среди прочих наград Назимов имел ордена св. Анны 3-й степени (21 сентября 1832 г.), св. Владимира 4-й степени (4 января 1835 г.), св. Станислава 3-й степени (1 января 1838 г.), св. Анны 2-й степени (25 июня 1839 г.), св. Станислава 1-й степени (10 октября 1843 г.), св. Анны 1-й степени (25 апреля 1846 г., императорская корона к этому ордену пожалована 19 октября 1847 г.), Белого Орла (6 декабря 1851 г.), св. Александра Невского (14 декабря 1855 г.).

Назимов скончался 11 февраля 1874 г. в Санкт-Петербурге. При отпевании его тела в соборе Спаса Преображения 14 февраля присутствовал император Александр II. Похоронен Назимов в родовом имении Устье Псковского уезда.

Семья 
Жена —  Анастасия Александровна Аверкиева (12.02.1822—07.06.1870), дочь сенатора А. Е. Аверкиева, за заслуги мужа и свою благотворительную деятельность была пожалована в кавлерственные дамы ордена Святой Екатерины (13.09.1858). По отзыву современника, была «одарена от природы красотой и необыкновенно добрым сердцем, своим игривым умом и изяществом манер, она, с первого же раза, одерживала над всеми полнейшую победу. Её гостеприимный дом в Вильно был открыт для всех, каждый посетитель в нем встречал радушный прием и генерал-губернаторский титул не стеснял никого. В дни рождения Анастасии Александровны число приглашенных на бал доходило до 900 человек, все они оставались ужинать, и шампанское лились рекой. Вообще первые пять лет, после приезда Назимовых, можно назвать положительно золотым веком Вильны». Скончалась от рака, временно похоронена на Русском кладбище в Ницце, позже ее прах был перенесен в родовое имение Устье.

Дети: Мария (27.12.1840— ?, крестница Николая I и великой княжны Александры Николаевны), Александр (1842—1865), Анна (1843—1894, фрейлина, в замужестве Сабурова), Мариана (1845—1885, фрейлина) и Анастасия (1848—1908; фрейлина, замужем с 17 февраля 1878 года за врачом Л. А. Андриевским).

Мнения современников 
На обеде в честь 100-летия Московского университета (1855 год) профессор-славянофил Шевырев прочёл торжественную оду в честь Назимова, которого он возвеличивал в напыщенных строфах. Она начиналась так:Тебе судил всевышний с нами

Столетний праздник пировать,

За то, что нашими сердцами

Умеешь мирно обладать,

За то, что чтишь отцов преданье,

Науки любишь красоту

И ценишь высоту познанья,

Но больше сердца чистоту.

Когда эти стихи появились в печати, Борис Николаевич Чичерин написал пародию:Тебе судил всевышний с нами

Столетний праздник пировать,

За то, что мерными шагами

Умеешь ты маршировать,

Что чтишь на службе ты дубину,

Мундиров любишь красоту,

За то, что ценишь дисциплину,

А также комнат чистоту.

Тупей последнего солдата,

Честолюбив, как дворянин,

Пристроил тестя ты и брата,

Ты в службе верный семьянин.

Служа с безграмотностью барской,

Ты фрунту предан целиком,

Ты генерал по воле царской,

А всё ж остался дураком.

Себя комедией взаимно

Мы потешали всей семьёй;

Когда читали строфы гимна,

Как все смеялись, боже мой!

Наш праздник глупость осрамила,

Но подлость скрасила его;

В одной лишь подлости есть сила,

В ней радость, слава, торжество.

Наш храм под высшим попеченьем

Давно покорствует судьбе,

Но днесь военным обученьем

Он опозорен при тебе.

Да, много гадостей в нём было,

Властям тупым благодаря,

Но все те мерзости затмило

Даянье новое царя.

И этот праздник омраченья

Вершим мы пиром в честь твою.

Подай нам, господи, терпенья,

Чтоб выносить тебя, свинью!

Но тщетный ропот не поможет,

Мы шлём начальнику привет:

Блажен, кто удалиться может,

Кто не приехал на обед.

Крепка военной власти сила,

Твоих безмерна глупость дел;

Но мудрость божья положила

Величью нашему предел,

И будь ты во сто раз сильнее,

А все ж не сделаешь никак,

Чтоб был Альфонский поумнее,

Чтоб Шевырев был не дурак.

Примечания

Источники 
 [http://memoirs.ru/files/VIN_RS74_9_4.rar Владимир Иванович Назимов. (Некролог с присоединением виленского адреса) // Русская старина, 1874. — Т. 9. — № 4. — С. 754—759.]
 Павлов А. С. Назимов В. И. Очерк из новейшей летописи северо-западной России // «Русская старина», 1885, т. XLV — XLVI.
 Шестаков П. Д. Воспоминания о В. И. Назимове // Исторический вестник, 1891. — Т. 43. — № 3. — С. 706—723. 
 Назимов В. И. Письма / Публ. М. Н. Похвистнева // Русская старина, 1882. — Т. 33. — № 2. — С. 481—490. — Под загл.: Владимир Иванович Назимов. Попечитель Московского учебного округа. 1853—1855 гг.
 
 Рескрипт от 20 ноября 1857 г. Александра II виленскому, гродненскому и ковенскому военному генерал — губернатору В. И. Назимову//Конец крепостничества в России. Документы, письма, мемуары, статьи. —М.: Изд-во МГУ, 1994. С.85 — 87.
 
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801—1906: Биобиблиографический справочник. СПб., 2007.

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Владимир Иванович
Члены Государственного совета Российской империи
Попечители Московского учебного округа
Почётные члены Московского университета
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Преображенцы
Президенты Московского общества испытателей природы
Участники осады Варны